Вероятностный классификатор — классификатор, который способен предсказывать, если на входе заданы наблюдения, распределение вероятностей над множеством классов, а не только вывод наиболее подходящего класса, к которому наблюдения принадлежат. Вероятностные классификаторы обеспечивают классификацию, которая может быть полезна сама по себе или когда классификаторы собираются в ансамбли.

Типы классификации 
Формально, «обычный» классификатор — это некоторое правило или функция, которая назначает наблюдению  класс меток :

 

Наблюдения берутся из некоторого множества  (например, множество всех документов, или множество всех изображений), в то время класс меток образует конечное множество , определённое до тренировки классификатора.

Вероятностные классификаторы обобщают понятие классификаторов — вместо функций они являются условными вероятностями , что значит, что для данного  классификатор назначает вероятности для всех  (и сумма этих вероятностей равна единице). «Жёсткая» классификация может затем быть осуществлена с помощью правила принятия оптимальных решений.

 

то есть предсказанный класс — это класс с наибольшей вероятностью.

Бинарные вероятностные классификаторы называются в статистике также  моделями. В эконометрике вероятностный классификатор в общем случае называется дискретным выбором.

Некоторые классификационные модели, такие как наивный байесовский классификатор, логистическая регрессия и многослойные перцептроны (когда они тренируются с подходящими функциями потерь) естественным образом являются вероятностными. Другие модели, такие как методы опорных векторов, вероятностными не являются, но существуют методы, превращающие их в вероятностные классификаторы.

Порождающая и условная тренировки 
Некоторые модели, такие как модель логистической регрессии тренируются условно — они оптимизируют условную вероятность  непосредственно на тренировочном наборе (минимизация эмпирического риска). Другие классификаторы, такие как наивный байесовский классификатор, являются тренированными  классификаторами — во время тренировки находятся условное по классам распределение  и априорный класс , а условное распределение  получают с помощью байесовского правила.

Калибрация вероятности 
Не все модели классификации естественным образом вероятностны, а те, которые вероятностны по своей природе, в частности, наивные байесовские классификаторы, деревья решений и методы бустинга, дают искажённые распределения вероятностей. В случае деревьев решений, когда  является пропорцией тренировочных выборок с меткой  в листе, которым  заканчивается, это искажение распределения возникает ввиду того, что обучающие алгоритмы, такие как C4.5 или деревья классификации и регрессии (, CART) в явном виде стремятся получить однородные листья (давая вероятности, близкие к нулю или единице, а потому сильное смещение), в то время как для оценки пропорции используется лишь несколько экземпляров (высокая дисперсия).

 Может быть определено масштабирование с помощью калибровочного графика (называемого также диаграммой надёжности). Калибровочный график показывает пропорцию элементов в каждом классе для дорожек предсказанной вероятности или показателя (такого как искривлённое распределение вероятностей или «расстояния до гиперплоскости» (со знаком) в методе опорных векторов). Отклонения о тождественной функции указывают на плохо калиброванный классификатор, для которого предсказанные вероятности или показатели не могут быть использованы в качестве вероятностей. В этом случае можно использовать метод превращения этих показателей в должным образом  класс вероятностей.

Для двоичного случая общим подходом является применение , который обучает модель логистической регрессии по показателям.
Альтернативный метод с использованием  обычно лучше метода Платта, если доступен достаточно большой набор тренировлчных данных.

В  случае можно использовать сведение к двоичным задачам с последующей одномерной калибровкой по алгоритму, как описано выше, а потом применением алгоритма попарного объединения Гесте и Тибширани.

Вычисление вероятностной классификации 
Обычно используемые функции потерь для вероятностной классификации — логистическая функция потерь и  между предсказанным и истинным распределением вероятностей. Первая из этих функций обычно используется для тренировки логистических моделей.

Метод, используемый для назначения показателей парам предсказанных вероятностей и актуальных дискретных исходов, так что различные методы предсказания можно было бы сравнить, называется .

Примечания

Литература 
  
 В 219 выйдет перевод книги «Основы статистического обучения: интеллектуальный анализ данных, логический вывод и прогнозирование», Тревор Хасти, Роберт Тибширани, Джером Фридман, издательство «ДИАЛЕКТИКА»
 
 Книга «Распознавание образов и машинное обучение», Кристофер М. Бишоп, будет издана издательством «ДИАЛЕКТИКА» в 2019
 
 
 
 
 

Вероятностные модели
Статистическая классификация